Лига 2 2006/2007 годов () — 68-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 28 июля 2006 года и закончился 25 мая 2007 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2006/07 на lfp.fr

2006/2007
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2006 году
Спорт во Франции в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007